Supercèl·lula (meteorologia), un tipus de tempesta en meteorologia
 Supercèl·lula (cristall), en cristal·lografia, una unitat d'un cristall repetida